Az alábbi lista Burma (Mianmar) uralkodóit tartalmazza.

Első Tagaung-dinasztia (Kr. e. 850 – Kr. e. 600)

Második Tagaung-dinasztia (Kr. e. 600 – Kr. e. 483)

Szri Kszetra Királyság (Kr. e. 483 – Kr. u. 94)

Korai Pagan Királyság (107 – 1044)

Korai korszak (107 – 613)

Középső korszak (613 – 846)

Késői korszak (846 – 1044)

Kései Pagan Királyság (1044 – 1097)

A széttagolság korszaka (1297 – 1364)

Mjinszaing Királyság (1297 – 1313)

Pinja Királyság (1313 – 1364)

Szagaing Királyság (1315 – 1364)

Ava Királyság (1364 – 1555)

Prome Királyság (1482 – 1542)

Taungoo Királyság (1510 – 1752)

Konbaung Királyság (1752 – 1885)

Fordítás 

Távol-keleti uralkodók listái